OpenDesktop ist der Name von:
 einem Betriebssystems der SCO Group, siehe SCO OpenServer
 OpenDesktop.org („Libre Cloud Services“), einem Anbieter von Cloud-Speicher und Online-Office-Anwendungen
 einer von openDesktop.org entwickelten und vom freedesktop.org-Projekt als Standard verabschiedeten API zur Integration von Online-Communitys und internetbasierte Dienste in Desktop- und Mobile-Programme, siehe Open Collaboration Services

Siehe auch:
 freedesktop.org – Projekt zur Entwicklung von Standards für freie Desktopoberflächen
 OpenOffice (Begriffsklärung)